Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Walnut Creek – arizonai település
 Walnut Creek – észak karolinai település
 Walnut Creek – kaliforniai település
 Walnut Creek – ohiói település
Egyéb
 Walnut Creek – CD-gyártó vállalat